Leif Persson och liknande namn kan avse:

 Leif Persson (konstnär) (född 1938), svensk målare, grafiker och tecknare
 Leif Persson (född 1939), svensk syokonsulent som greps av Stasi 1963 för flyktingsmuggling
 Leif G.W. Persson (född 1945), svensk kriminolog och författare